Das Experiment  é um filme alemão dirigido por Oliver Hirschbiegel, com roteiro de Don Bohlinger, Christoph Darnstädt e Mario Giordano baseado em romance deste último. 

O trabalho narra uma experiência governamental com civis. Em 2010, um remake estadunidense chamado The Experiment foi lançado.

Sinopse
Tarek Fahd (Moritz Bleibtreu) participa com outros 19 candidatos em uma simulação em uma prisão (experimento) por duas semanas, anunciada num jornal. Os candidatos são selecionados pelo computador para ser prisioneiro ou guarda. O experimento começa tranquilo, mas rapidamente corrompe os guardas, em particular Berus (Justus von Dohnanyi), que desenvolve tendências megalomaníacas. Prof. Klaus Thon (Edgar Selge), que já previa todas essas reações desde o começo, não acaba com o experimento.

Com o passar do tempo, os guardas passam boa parte do tempo tentando esconder suas ações e manter o experimento ativo, aprisionando dois cientistas, incluindo Grimm. Com as ações dos guardas fora do controle, entre elas matar um prisioneiro apenas por raiva, leva o restante do grupo a tentar fugir e acabar o experimento. Com a chegada do professor Thon e com a morte de um guarda todos percebem o nível que as coisas chegaram finalmente acabando com o experimento. Berus, no entanto, é preso por seus atos.

Filmes da Alemanha de 2001
Filmes dirigidos por Oliver Hirschbiegel
Filmes de suspense da Alemanha
Filmes baseados em romances de autores da Alemanha
Filmes de drama da Alemanha
Filmes em língua alemã